{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#CCCCFF"
!colspan="12"|
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campeones:
| 
|colspan="9" |
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Subcampeón:
| 
|colspan="9" |
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Resultado:
| 
|colspan="9" | 6-3, 3-6, 10-6
|-
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Modalidades
|-
|style="text-align: right;"|Individuales
| 
|Masculino
| 
|
| 
|-
|style="text-align: right;"|Dobles
| 
|Masculino
| 
|-
|}

 Presentación previa 
La pareja formada por el australiano Rameez Junaid y el alemán Frank Moser fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

El dúo germano Matthias Bachinger y Dominik Meffert' ganaron el título, derrotando a la pareja formada por el chino Maoxin Gong y el taiwanés Hsien-yin Peng en la final por 6-3, 3-6, 10-6.

 Cabezas de serie 
  Philipp Marx /  Andreas Siljeström (Primera ronda)
  Martin Emmrich /  Gero Kretschmer (Cuartos de final)
  Tomasz Bednarek /  Igor Zelenay (Cuartos de final)
  Maoxin Gong /  Hsien-yin Peng ''(FINAL)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Meerbusch 2014